Huagong ist:

 die Großgemeinde Huagong (化工镇) der Stadt Mengzhou in der chinesischen Provinz Henan, siehe Huagong (Mengzhou)
 die Großgemeinde Huagong (花贡镇) im Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Huagong (Qinglong)
 das Straßenviertel Huagong (化工街道) des Stadtbezirks Daowai in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Huagong (Daowai)
 das Straßenviertel Huagong (化工街道) des Stadtbezirks Shuangtaizi in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Huagong (Shuangtaizi)
 das Straßenviertel Huagong (化工街道) des Stadtbezirks Lianshan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Huagong (Lianshan)